Příjmení Zenkl či Zenkel nosí více různých osobností:

Zenkl
 Petr Zenkl (1884–1975) – český a československý politik, primátor města Prahy

ženy
 Helena Trubáčková-Zenklová (1922–?) – česká sochařka

Zenkel
 Georg Peter Zenkel (1717–1760) – německý filozof

jiné
 Zenklova (Praha) – ulice v pražské Libni, pojmenovaná po Petru Zenklovi